Палики — фамилия и топоним.

 Палики — в древнегреческой мифологии два духа серных источников около Этны.
 Палики, Эдрианн (род. 1983) — американская актриса.
 Палики — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Палики — населённый пункт в Думиничском районе Калужской области.
 Палики — железнодорожная станция Московской железной дороги в Думиничском районе Калужской области.